«Ángel Álvarez» - conjunto del nombre propio Ángel y el apellido Álvarez - puede referirse a:

Personajes 
 Ángel Álvarez Fernández (1906-1983), actor español;
 Ángel Álvarez (1922–2004), locutor español;
 Ángel Álvarez Caballero (1928-2015), periodista, escritor y flamencólogo español;
 Ángel Álvarez Llano (1958-), escritor español;
 Ángel Álvarez Mendoza (1958-), escritor español;
Ángel Álvarez, miembro de la Resistencia francesa español
 ...

Apellido compuesto
 Ángel Álvarez de Miranda (1915-1957), historiador español;